Винокур — еврейская фамилия.

  (род. 1976) — французский сценарист и режиссёр.
 Винокур, Анатолий Яковлевич (род. 1945) — дирижёр оркестра «Виртуозы Кубани», народный артист Российской Федерации.
 Винокур, Валерий Маркович (род. 1949) — советский и американский физик.
 Винокур, Владимир Исаакович (1927—?) — советский график.
 Винокур, Владимир Натанович (род. 1948) — пародист, артист разговорного жанра, певец и телеведущий.
 Винокур, Гершл (Григорий Иосифович, настоящая фамилия Вайнрайх; 1903—?) — журналист и писатель (идиш).
 Винокур, Григорий Осипович (1896—1947) — лингвист, литературовед.
 Винокур, Ион Срулевич (1930—2006) — советский и украинский археолог, историк.
 Винокур, Лев (род. 1970) — советско-немецкий пианист.
 Винокур, Моисей Зямович (1944—2007) — русский советский прозаик.
 Винокур, Семён Матвеевич (род. 1957) — режиссёр.
 Винокур, Татьяна Григорьевна (1924—1992) — лингвист, дочь Г. О. Винокура.

См. также
 Винокуров